

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Wymiarki – wieś w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim, w gminie Wymiarki
 Wymiarki – część wsi Skołyszyn w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Skołyszyn
 Wymiarki – przysiółek wsi Kruszewiec w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn

Inne 
 Wymiarki – polana w Pieninach
 Wymiarki – gmina wiejska
 Wymiarki – nieczynna stacja kolejowa

Zobacz też 
 Wymiary
 Huta Szkła Wymiarki